Валентина Висконти () може да се отнася за:

 Валентина Висконти (1361 – 1393), кралица на Кипър, съпруга на Петър II от Кипър, дъщеря на Бернабо Висконти
 Валентина Висконти (1366 – 1408), херцогиня на Орлеан, съпруга на Луи Орлеански, дъщеря на Джан Галеацо Висконти